De Grand Prix-wegrace van Duitsland 1992 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1992. De race werd verreden op 14 juni 1992 op de Hockenheimring Baden-Württemberg nabij Hockenheim, Duitsland.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1992
Duitsland
Sportevenement in Hockenheim